Poton steht für
Jean Poton de Xaintrailles (1390/1400–1461) französischer Ritter und Mitstreiter Jeanne d’Arcs
Orte in der Slowakei:
Horná Potôň
Orechová Potôň 
Siehe auch
Potone
Potton